Albert Vayssière (1854-1942) est un malacologiste français.
 Paul Vayssière (1889-1984) est un agronome français.
 Jean-Luc Vayssière (1956-) est un universitaire et biologiste français.
 Bertrand Vayssière (1968-) est un historien français.